EUR — аббревиатура, в зависимости от контекста имеющая одно из следующих значений:

 код ISO 4217 официальной валюты Европейского союза евро;
 () — квартал всемирной выставки в Риме.